Németország
Holzkirchen, település Bajorország Miesbach járásában
Holzkirchen, település Bajorország Würzburg járásában